Рекс Эллингвуд Бич (; 1 сентября 1877, Бенкс Тауншип, Мичиган — 7 декабря 1949, Себринг, Флорида) — американский писатель и ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

Биография и литературная карьера 
Рекс Бич родился в зажиточной мичиганской семье. Ему прочили карьеру юриста, но жизнь забросила его на Аляску, в Клондайк времен Золотой лихорадки. После пяти лет тщетных старательских работ, Рэкс Бич переключился на литературу. 

Его первый роман, «Негодяи» (), был основан на реальных событиях коррупционного скандала в правительстве Аляски, свидетелем которых был сам Рекс в бытность старателем на прииске Ном (Аляска). Роман стал бестселлером 1906 года.

Приключенческие романы писателя пользовались большой популярностью в начале XX века. Несмотря на популярность, некоторые критики того времени находили произведения Рекса Бича стереотипными и предсказуемыми, а его самого называли «качком» от литературы. Историк Аляски Стивен Хейкокс так отзывался о творчестве писателя: «…к счастью большинство книг Рекса Бича уже позабыты».

Многие произведения Рекса Бича были экранизированы. В частности, роман «Негодяи» был адаптирован для театральной постановки, а позднее, в 1942 году на экраны вышел одноименный фильм, где роль Шэрри Малотт сыграла выдающаяся Марлен Дитрих. Помимо этой, самой знаменитой экранизации, были ещё четыре: в 1914, 1923, 1930 и 1955.  Роман «Серебряная стая» () экранизировался дважды: в 1920 и 1930 годах.

Бич периодически писал для кино и выпустил несколько пьес, которые ставились с переменным успехом. В 1949 году, через два года после смерти своей жены Эдит, Бич покончил с собой в возрасте 72 лет. Он и его жена похоронены напротив здания Ассоциации Выпускников Роллинского Колледжа, чьим первым президентом был Рекс Бич.

Спортивная карьера 
На Играх 1904 в Сент-Луисе Бич выступал на демонстрационном турнире за команду Чикаго. Его сборная заняла второе место.

Библиография 
 The Spoilers (1906)
 The Silver Horde (1909)
 The Iron Trail (1913)
 The Auction Block (1914)
 Rainbow’s End (1916)
 The Winds of Chance (1918)
 Хищники Аляски
 Heart of the Sunset
 The Crimson Gardenia and Other Tales of Adventure
 The Net
 The Ne’er-Do-Well
 Going Some
 The Barrier

Ссылки 
 Информация о Рексе Биче
 Рекс Бич на сайте databaseolympics.com

Примечания 

Родившиеся в округе Антрим
Умершие в округе Хайлендс
Писатели США
Ватерполисты США
Авторы приключенческой литературы
Застрелившиеся в США
Выпускники Юридического колледжа Чикаго-Кент
Выпускники Колледжа Роллинса